De Utica Boilermaker is een hardloopwedstrijd over 15 km, die sinds 1978 jaarlijks wordt gehouden in Utica, in de staat New York van de Verenigde Staten.

De wedstrijd behoort tot de belangrijkste 15 kilometerwedstrijden in de atletieksport wereldwijd.

Geschiedenis
De eerste wedstrijd werd gehouden in 1978. De Boilermaker wordt georganiseerd in samenwerking met de National Distance Running Hall of Fame. In 1983 won de bekende atleet Bill Rodgers in een tijd van 44.38, wat het evenement grote bekendheid gaf. Sindsdien trekt de wedstrijd elite-atleten van over de hele wereld, waaronder olympische atleten en wereldrecordhouders.

De Belgische atlete Ria Van Landeghem won de editie van 1988.

Het evenement vindt plaats in het tweede weekend van de maand juli.

Parcoursrecords 
 Mannen: 42.40 - Joseph Kimani  (1996)
 Vrouwen: 47.57 - Edna Kiplagat  (2010)

Uitslagen 

Hardloopwedstrijd over 15 kilometer
Atletiekwedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in New York (staat)